Kolarovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Kolarovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Petritj, 
 Kolarovo (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Glavinitsa, 
 Kolarovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Radnevo,

Slovakien 

 Kolárovo, ort, Nitra,